

Persone 
 Aleksej Alekseevič Brusilov – generale di cavalleria
 Georgij L'vovič Brusilov – ufficiale di marina ed esploratore dell'Artico
 Lev Alekseevič Brusilov – vice ammiraglio – fratello di Aleksej Alekseevič
 Anshel Brusilow (1928-2018) – musicista statunitense

Altro 
 Offensiva Brusilov – operazione militare durante la prima guerra mondiale
 Brusilov – località nell'oblast' di Žytomyr dell'Ucraina